2. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje  

7. stoletje pr. n. št. | 6. stoletje pr. n. št. | 5. stoletje pr. n. št. | 4. stoletje pr. n. št. | 3. stoletje pr. n. št. | 2. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje pr. n. št. 

 Druga stoletja  

Četrto stoletje pr. n. št. obsega leta od 400 pr. n. št. do vključno 301 pr. n. št.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po četrtem stoletju pr. n. št. so pisana ležeče.

-96